Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1991/1992 vans av Röda stjärnan, och var sista gången som lag från  Bosnien och Hercegovina och  Makedonien deltog. På grund av krigsutbrottet kunde inte de bosniska klubbarna avsluta säsongen, utom bosnienserbiska FK Borac Banja Luka som spelade sina hemmamatcher i Belgrad.

Poängtabell

Skyttekung: Darko Pančev (Red Star) 25 mål på 28 seriematcher

Mästarna:
Röda stjärnan (tränare: Vladica Popović)

spelare (seriematcher/seriemål):Duško Radinović (30/4)Vladimir Jugović (29/4)Ilija Najdoski (29/2)Darko Pančev (28/25)Ilija Ivić (27/8)Milorad Ratković (26/4)Siniša Mihajlović (24/8)Miodrag Belodedici (24/1)Dejan Savićević (22/5)Miroslav Tanjga (18/0)Vlada Stošić (17/4)Dragoje Leković (17/0) -målvakt-Goran Vasilijević (15/0)Vladan Lukić (13/7)Zvonko Milojević (13/0) -målvakt-Elvir Bolić (11/2) kom från Čelik Zenica i december 1991Saša Nedeljković (9/0)Slaviša Čula (8/0)Mitko Stojkovski (7/0)Duško Savić (5/0)Rade Tošić (5/0)Ivan Adžić (3/0)Milić Jovanović (3/0) -målvakt-Predrag Jovanović (3/0)Aleksandar Kristić (3/0)Nebojša Krupniković (2/0)Đorđe Aćimović (1/0)

Källor

http://www.rsssf.com/tablesj/joeg92.html

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1991/1992
1991 i Jugoslavien
1992 i Jugoslavien